Grote bloedstuitbuidelspreeuw
 Kleine bloedstuitbuidelspreeuw